Staw steht für folgende Orte:
 Nowy Staw (deutsch Neuteich), eine Stadt in der polnischen Woiwodschaft Pommern, Powiat Malborski
 Stary Staw, ein Stadtteil von Ostrów Wielkopolski in der Woiwodschaft Großpolen
 Staw (Zbiczno), eine Siedlung in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Brodnicki, in der Gemeinde Zbiczno
 Staw (Papowo Biskupie) (deutsch Steben, Stäben), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Chełmiński, in der Gemeinde Papowo Biskupie
 Staw, eine Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Chełmski; siehe Chełm (Landgemeinde)
 Gmina Staw, eine ehemalige Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Chełmski;
 Staw (Lubiszyn) (deutsch Staffelde), ein Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Powiat Gorzowski, Gemeinde Lubiszyn
 Staw (Czarnożyły), ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Powiat Wieluński, Gemeinde Czarnożyły
 Staw (Szczawin Kościelny), ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Powiat Gostyniński, Gemeinde Szczawin Kościelny
 Staw (Szczytniki), ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Kaliski, Gemeinde Szczytniki
 Staw (Strzałkowo), ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Powiat Słupecki, Gemeinde Strzałkowo
 Staw (Powiat Myśliborski) (deutsch Staffelde), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Powiat Myśliborski, bei Soldin

historisch:
 Staffelde (Mescherin) (Staw), während der polnischer Verwaltung zwischen 1945 und 1951, heute Ortsteil von Mescherin

Staw steht für folgende Gewässer:
 Mały Staw, polnischer See
 Wielki Staw, polnischer See
 Staw (Wyschiwka) (heute Став), Nebenfluss der Wyschiwka in der Westukraine

Siehe auch:
 Stav